Casa Albă (White House) se poate referi la:

Clădiri
 Casa Albă, reședința oficială a președintelui Statelor Unite ale Americii;
 Casa Albă a Confederației;
 Casa Albă din Moscova, sediul guvernului Federației Ruse;
 Casa Albă din Bișkek, Kîrgîzstan;

Altele
 Mary Whitehouse, avocat britanic;
 White House, Suffolk, cartier din Ipswich, Anglia; 
 White House, Tennessee, oraș din Statele Unite;

Vezi și 

Casablanca (dezambiguizare)